María Teresa de Austria (en alemán, Maria Theresia von Österreich; Florencia, 14 de enero de 1767 - Leipzig, 7 de noviembre de 1827) fue una archiduquesa austríaca que fue la segunda esposa del rey Antonio I de Sajonia.

Primeros años 
María Teresa era la hija mayor del entonces gran duque de Toscana, el futuro emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de su esposa, la infanta española María Luisa de Borbón. Por el lado paterno, era nieta de la emperatriz María Teresa I y del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo por lo tanto sobrina de la reina María Antonieta. Por el lado materno, era nieta del rey Carlos III de España y de la princesa María Amalia de Sajonia. Sus primeros nombres fueron en homenaje a su abuela paterna, al igual que casi todas sus primas mayores.

Su educación era algo diferente de la que era habitual para los niños reales en ese momento: en realidad fueron criados por sus padres en lugar de maestros, en gran parte fueron separados de cualquier vida ceremonial de la corte, y le enseñaron a vivir con sencillez y modestia.

Matrimonio y vida en la corte sajona 
El 8 de septiembre de 1787, María Teresa se casó por poderes con el príncipe Antonio de Sajonia, que sería en un futuro rey, aparte era el sobrino de su abuela, María Amalia de Sajonia; la pareja renovó sus votos matrimoniales personalmente en Dresde el 18 de octubre de ese año. Antonio había estado casado anteriormente con la princesa María Carolina de Saboya, quien había muerto de viruela en 1782. Inicialmente, se esperaba que la ópera Don Giovanni de Mozart fuera presentada en honor a María Teresa y Antonio cuando la pareja visitó Praga el 14 de octubre, cuando viajaban de Dresde a Viena, incluso se imprimieron libretos en su honor.

Sin embargo, no fue posible completar los preparativos de la ópera a tiempo, por lo que fue reemplazada por Las bodas de Fígaro, por orden expresa del tío de la novia, el emperador José II. Muchos espectadores consideraron que la elección de la ópera era inapropiada para una novia joven y la pareja abandonó el teatro temprano, antes del final del espectáculo. Mozart se quejó de las intrigas creadas en torno a este hecho en una carta dirigida a su amigo, Gottfried von Jacquin, escrita en varias etapas entre el 15 y el 25 de octubre de 1787. Antonio también estuvo en Praga en septiembre de 1791, cuando se estrenó otra ópera de Mozart, La clemencia de Tito, escrita para las ceremonias de coronación de su suegro, el emperador Leopoldo II, como rey de Bohemia.

La pareja vivía recluida en la corte del hermano de Antonio, Federico Augusto III, en Dresde. María Teresa era la portadora de la Orden de la Cruz Estrellada.

Ella fue descrita como un personaje sencillo y hogareño, dedicado a una vida familiar privada, y se habría sentido aliviada de estar casada con un marido que, en el momento de la boda, no debería haber tenido éxito en un trono. María Teresa ayudó a su padre, entonces emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a organizar el encuentro entre Austria, Prusia y los emigrantes franceses en Sajonia, que resultó en la Declaración de Pillnitz el 25 de agosto de 1791.

Vida posterior
Tras la muerte en 1804 de su prima y cuñada, Carolina de Borbón-Parma, ella y su otra cuñada, Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld, compartieron la responsabilidad de criar a los hijos de Carolina, algo que dicen que hicieron de manera muy estricta.

En 1806, ella y su familia huyeron de Sajonia a Praga durante la guerra contra Napoleón Bonaparte. Pudo regresar en 1813. La alianza posterior de Federico con Napoleón hizo que Sajonia perdiera gran parte de su territorio al final de las invasiones napoleónicas. Medió en el matrimonio celebrado en 1819 entre sus sobrinos, el más tarde rey Federico Augusto II, y la archiduquesa María Carolina.

Reina y muerte 
María Teresa pudo disfrutar del título de reina de Sajonia durante solo unos meses después de la muerte de su cuñado, el rey Federico Augusto I, en mayo de 1827.

Ella falleció en Leipzig, donde se encontraba con su marido durante una visita al reino. Fue enterrada en la Cripta Wettin bajo el pasillo noroeste en la Iglesia Católica de la Corte en Dresde, junto a sus hijos fallecidos.

Descendencia 
María Teresa y Antonio Clemente tuvieron cuatro hijos, todos los cuales murieron en la infancia:

 María Ludovica (Dresde, 14 de marzo de 1795-ibidem, 25 de abril de 1796) de nombre completo María Ludovica Augusta Federica Teresa Francisca Johanna Aloysía Nepomucena Ignacia Ana Josefa Javiera Francisca de Paula Bárbara.
 Federico Augusto (nacido y muerto en Dresde el 5 de abril de 1796).
 María Juana (Dresde, 5 de abril de 1798-ib., 30 de octubre de 1799) bautizada María Juana Ludovica Ana Amalia Nepomucena Aloysía Ignacia Javiera Josefa Francisca de Chantal Eva Apolonia Magdalena.
 María Teresa (nacida y muerta en Dresde el 15 de octubre de 1799).

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Ancestros

Enlaces externos 
 

Reinas consortes de Sajonia
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX

Casa de Wettin

Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Reinas consortes de la casa de Habsburgo-Lorena
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Leipzig